Sezóna 2004/05 ČFL byla 12. sezónou v samostatné české fotbalové lize. Vítězství si zajistil tým FC Slovan Liberec „B“, do 2. fotbalové ligy 2005/06 postoupil tým SC Xaverov Horní Počernice. Týmy FK Kolín, FK OEZ Letohrad a FK Baník Most SK „B“ sestoupily do divize. Tým SK Semily ze soutěže odstoupil.

Tabulka 

Poznámky:
Zleva doprava: Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Externí odkazy 
 KFIS

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2004
Fotbal v Česku v roce 2005